Cotton Plant peut désigner :
 Cotton Plant, une localité située dans l'Arkansas, aux États-Unis ;
 Cotton Plant, une localité située dans le Missouri, aux États-Unis.